Lebel est un surnom devenu un nom de famille, de toponyme, de noms dérivés.

Patronyme 

 Edmond Lebel (1834-1908), peintre français ;
 Germaine Lebel (1906-1992), bibliothécaire et enseignante-chercheuse française ;
 Ghislain Lebel (1946-2023), politicien québécois ;
 Jean-Jacques Lebel (né en 1936), artiste plasticien français ;
 Jean-Patrick Lebel (1942-2012), critique de cinéma et réalisateur français ;
 François Lebel (né en 1943), homme politique français ;
 Carole Lebel (née en 1946), actrice française ;
 Gérard Lebel (1930-2020), avocat, professeur, homme politique et juge québécois ;
  ;
 Louis Lebel (1888-1960), homme politique français ;
 Louis Lebel (1916-?), avocat, notaire et homme politique canadien ;
 Louis LeBel (né en 1939), juge puîné à la Cour suprême du Canada ;
 Matthis Lebel (1999-) un joueur français de rugby à XV ;
 Michel Lebel (né en 1944), bridgeur français ;
 Nicolas Lebel (1838-1891), président de la commission qui inventa le fusil du même nom ;
 Nicolas Lebel (né en 1970), écrivain français ;
 Philippe le Bel (1268-1314), roi de France ;
 Philippe Lebel (né en 1954), joueur français de rugby à XV et ecclésiastique catholique ;
  ;
 Robert Lebel (1904-1986), critique d'art ;
 Robert Lebel (1924-2015), évêque émérite du diocèse de Valleyfield.

Toponyme 

 Lebel-sur-Quévillon, ville du Canada (Québec).

Nom dérivé 
 Lebel modèle 1886, le fusil Lebel, le premier fusil à répétition de l'armée française